Oberbefehlshaber Ost steht für:

 Kommandeure während des Ersten Weltkrieges, siehe Ober Ost
 Kommandeure während des Zweiten Weltkrieges, siehe Heer (Wehrmacht) #Oberbefehlshaber der Kriegsschauplätze